Lancellotti ist der Familienname folgender Personen:

 Filippo Lancellotti (1732–1794), Kardinal der Katholischen Kirche
 Orazio Lancellotti (1571–1620), Kardinal der Katholischen Kirche
 Paolo Enrico Massimo Lancellotti (1911–2004), italienischer Diplomat und Botschafter; General-Statthalter des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem
 Scipione Lancellotti (1527–1598), Kardinal der Katholischen Kirche
 Secondo Lancellotti (1575–1643), italienischer Geistlicher, Archäologe und Geschichtsschreiber